Спасский монастырь — обиходное название некоторых монастырей в честь Спаса Нерукотворного, Всемилостивого Спаса или Входа Господня в Иерусалим.

 Монастыри Спаса Нерукотворного
 Усть-Святицкий Спасский монастырь
 Спасо-Андроников монастырь
 Спасо-Новоприлуцкий монастырь

 Монастыри Спаса Всемилостивого
 Спасский монастырь (Кобрин)
 Спасо-Прилуцкий монастырь

 Монастыри Входа Господня в Иерусалим
 Спасо-Входской монастырь (Верея)

См. также 
 Спасо-Преображенский монастырь